KS X 1001, intitulé  (en coréen code pour échange d’information (hangeul et hanja)), est une norme sud-coréenne de codage des caractères sur 2 octets. Elle initialement identifiée comme KS C 5601 en 1974,  et dans les révisions de 1982, 1987 et 1992, avant de devenir KS X 1001, et dans les révisions de 1998, 2002 et finalement 2004.
Ces codes sont organisés en table de 94 par 94 octes, avec des code de caractères composés de deux chiffres entre 1 et 94.
Elle est implémentée de différentes manières sur différents systèmes d’exploitation, généralement en combinaison avec le KS X 1003, dont notamment les codages EUC-KR, Windows-949, ISO-2022-KR et Johab.
Elle contient 2350 codes de caractères hangeul, 4888 de hanja, et plusieurs codes de symboles et caractères spéciaux, latins, grecs, cyrilliques ou japonais (hiragana et katakana), faisant un total de 8227 caractères.

Tables de caractères spéciaux

Tables de caractères hangeul

Tables de caractères hanja

Voir aussi 
 KS X 1002
 KS X 1003
 KS X 1005

Liens externes 
 KS X 1001, Korean Standard Information Center
 Korean Graphic Character Set for Information Interchange, . lire en ligne
  KS X 1001（KS C 5601), Cyber Librarian
 KS X 1001:1992, Ken Lunde, CJKV Information Processing, Appendix, Appendix L
  Unified Hangul (KS X 1001) to Unicode table
   Kyongsok (Korea JTC1/SC2), KS X 1001:2004 (EUC-KR) to UCS Cross-Reference Table (version 10: 2008.04.05)

Codage des caractères